Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 4, se dispute du  au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathy Rinaldi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Paula Smith.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1982
San Diego
Tennis aux États-Unis en 1982
Sport en Californie en 1982
Tennis en juillet 1982
Tennis en août 1982